Cadrete kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cadrete (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Cadrete (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar